Ōhashi, auch Ohashi, ist der Familienname folgender Personen:

 Ayaka Ōhashi (* 1994), japanische Seiyū und J-Pop-Musikerin
 Hideyuki Ōhashi (* 1965), japanischer Boxer
 Hiroshi Ōhashi (* 1959), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Hiroyoshi Ōhashi (* 1936), japanischer Botaniker
 Hisashi Ōhashi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Katelyn Michelle Ohashi (* 1997), amerikanische Gymnastin
 Kenzō Ōhashi (* 1934), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Kōta Ōhashi (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Kyosen Ōhashi (Künstlername von Katsumi Ōhashi, * 1934), japanischer Autor und Politiker
 Masahiro Ōhashi (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Motofumi Ōhashi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 René Ōhashi, kanadischer Kameramann
 Ryōsuke Ōhashi (* 1944), japanischer Philosoph
 Ōhashi Sahei (1836–1901), japanischer Verleger
 Ôhashi Sôkei I. (1555–1636), japanischer Shogi-Spieler, erster Meijin
 Tsutomu Ōhashi (* 1933), japanischer Wissenschaftler und Künstler
 Yoshitaka Ōhashi (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yui Ōhashi (* 1995), japanische Schwimmerin
 Yūki Ōhashi (* 1996), japanischer Fußballspieler